Ко́ке (), ранее также Ко́ккекюля и Ко́кекюла () — деревня в волости Кастре уезда Тартумаа, Эстония. До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Хааслава.

География 
Деревня расположена в 8,5 километрах к юго-востоку от уездного центра — города Тарту — и в 3 километрах к востоку от волостного центра — деревни Курепалу. Высота над уровнем моря — 62 метра.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 70 человек, из них 64 (91,4 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Коке:

История 
В письменных источниках 1550 года упоминается Kokemoise, 1627 года — Koyki Moysa, 1731 года — Kokka Moisa (деревня), 1740 года — Kokkemoisa, 1744 года — Kockamoise, Kokko Moisa, 1795 года — Kokeküll, 1796 года — Kokkemois (деревня).

Достопримечательности 
Представляет интерес расположенное на территории деревни древнее место жертвоприношения Кийгеору Хийесалу ().

Примечания 

Населённые пункты уезда Тартумаа